Бо́лдырева — женская форма русской фамилии Болдырев.

 Известные носительницы 
 Семёнова-Тян-Шанская (Болдырева), Вера Дмитриевна (1883—1984) — художница, живописец и график.
 Болдырева, Евдокия Гавриловна (1916—2016) — советская и украинская художница.
 Болдырева, Екатерина Михайловна (род. 1975) — певица, автор-исполнитель.
 Болдырева, Лидия Сысоевна (1934—1991) — советская волейболистка.
 Болдырева, Любовь Петровна (1924—1979) — Герой Социалистического Труда, бригадир доярок.
 Болдырева, Мария Александровна (род. 1937) — российский востоковед-индонезист.
 Болдырева, Милена Романовна (род. 2003) — российская футболистка.
 Болдырева, Татьяна Викторовна — артистка оркестра народных инструментов, заслуженная артистка России (1998).